Europamästerskapet i baseboll 2010 var det 31:a Europamästerskapet i baseboll och spelades i Stuttgart, Heidenheim och Neuenburg i Tyskland.

Från början var det meningen att turneringen skulle ha hållits 2009 i Ryssland, men den sköts upp ett år och flyttades till Tyskland när ryssarna inte var kapabla att arrangera och när VM 2009 tilldelades Europa.

Turneringen vanns av Italien, som därmed tog sin nionde titel, före Nederländerna och Tyskland. Det var Italiens första titel sedan 1997 då Nederländerna vunnit de fem föregående mästerskapen. För värdlandet Tyskland var det första medaljen sedan 1975 (då som Västtyskland). Sverige kom på femte plats.

I kvalet till turneringen, som hölls 2008 i Slovakien, Tjeckien, Kroatien, Portugal och Belgien, deltog 23 länder som tävlade om fem platser i EM. Länderna som kvalificerade sig var Ukraina, Tjeckien, Kroatien, Grekland och Belgien.

Sju länder var direktkvalificerade sedan EM 2007.

Turneringen fungerade även som kval till VM 2011 och EM 2012.

Resultat

Gruppspel

Grupp A 

 Kvalificerade sig för slutspel

Grupp B 

 Kvalificerade sig för slutspel

* Placeringen avgjordes av inbördes möten mellan länderna med lika många vinster och förluster

Placeringsmatcher 
 7-8 plats:

Övriga placeringsmatcher ställdes in

Slutspel

Grupp C 

 Kvalificerade sig för final

Gruppspelsresultaten mot övriga slutspelslag flyttades med till slutspelet

* Placeringen avgjordes av inbördes möten mellan länderna med lika många vinster och förluster

Final

Slutställning 

 Kvalificerade sig för VM 2011 och EM 2012

 Kvalificerade sig för EM 2012

Individuella utmärkelser 
Till turneringens mest värdefulla spelare (MVP) utsågs italienaren Giuseppe Mazzanti.

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Basebolltävlingar
Internationella sportevenemang i Tyskland
Baseboll i Tyskland
Sportevenemang i Stuttgart
2010 i Tyskland
Sportåret 2010
Stuttgart under 2000-talet